Александр Крузенштерн:
 Крузенштерн, Александр Иванович (1808—1888) — политический деятель, сын И. Ф. Крузенштерна.
 Крузенштерн, Александр Карлович (, 1801—1874) — генерал-лейтенант.